Николай Бизин:
 Бизин, Николай Александрович (1923—1994) — разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Бизин, Николай Петрович (1928—1991) — проходчик горных выработок шахты «Чертинская-Южная» треста «Беловоуголь»; Герой Социалистического Труда.